MAR et Mar peuvent signifier :
 Mer en portugais et en espagnol ;

Code 
MAR ou mar est un code, qui signifie :
 MAR, Aéroport international La Chinita au Venezuela,
 selon la liste des codes AITA des aéroports,
 MAR, Maroc, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 mar Marathi,
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
MAR est un sigle, qui signifie :
 médecin anesthésiste-réanimateur, un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation.
 Musée archéologique régional de la Vallée d'Aoste, à Aoste.
 Méristème Apical Racinaire, la zone de croissance des racines chez les végétaux.
 Märchen Awakens Romance, un manga de Nobuyuki Anzai.
 Mouvement action renouveau, un parti politique de la République démocratique du Congo
Mouvement Associatif Rennais, un réseau d'associations rennaises.
MAR : acronyme désignant l'article The production of the elements Li, Be, B by galactic cosmic rays in space and its relation with stellar observations sur la nucléosynthèse stellaire publié par Meneguzzi, Audouze et Reeves.

Toponyme 

 
 Le comté de Mar est un comté historique de l'Écosse
 , une île au Brésil

Patronyme 

 Laurent Perez del Mar (1974-), un compositeur français.

Dérivé 
MARs, Matrix Attachment Regions, séquences d'ADN eucaryotes qui permettent l'attachement à des protéines de la matrice nucléaire pendant l'interphase
 Le MAR Proteus, bateau océanographique expérimental lancé en 2007.

Voir aussi 
 
 
 
Acronyme
Patronyme hispanique
Homonymie d'acronyme
Code